До списку найвищих споруд Австрії віднесено споруди заввишки понад 100 метрів.

Список

Посилання 
Skyscraperpage.com
http://eaip.austrocontrol.at/lo/091218/PART_2/LO_ENR_5_4_en.pdf

Споруди Австрії
найвищих споруд Австрії